Spitalbach ist ein Gewässername:
 Spitalbach (Breimbach), rechter Zufluss des Breimbachs (zum Großen Perlbach, zum Baggergraben, zur Öberauer Donauschleife) vor Obermiethnach, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Spitalbach, deutscher Abschnittsname bei Sopron der Ikva im Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn
 Spitalbach, Unterlaufname der Schuppach (zum Kocher), eines heute völlig verdolten Bachs in der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Spitalbach (Lochbach), Gewässer im Zuflusssystem des Lochbachs im kreisfreien Augsburg, Bayern
 Spitalbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) unterhalb von Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Spitalbach (Tauchenbach), zum Tauchenbach an der Rodelmühle, Markt Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Spittelbach